EMC (konvooi), een konvooicode tijdens de Tweede Wereldoorlog
 EMC (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Elektromagnetische compatibiliteit
 European Marketing Confederation
 EMC Pictures Corporation
 Erasmus MC, een academisch ziekenhuis in Rotterdam
 eMC (hiphopgroep), een Amerikaanse hiphopgroep

Zie ook
Massa-energierelatie voor E = mc²